Nongoma – città del Sudafrica
1367 Nongoma – asteroide della fascia principale